Анатолий Петрович Корнеев (23 января 1961, Цвикловцы — 20 февраля 2014, Киев) — активист Евромайдана. Рудской сельский голова (Хмельницкая область). Убит выстрелом снайпера 20 февраля 2014 на Институтской улице. Один из общественного списка национальной скорби «Небесная Сотня». Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 
Анатолий Петрович родился 23 января 1961 г. в селе Цвикловцы.

В 1976 г. окончил Рудскую 8-летку, а в 1978 — Жванецкую среднюю школу.

1978-1982 гг. — обучение в Каменец-Подольском высшем военно-инженерном командном училище.

1982-1987 гг. — служба в группе советских войск в Германии.

1987-1991 гг. — служба на Дальнем Востоке.

В 1991-2003 гг. работал на Каменец-Подольском хлебокомбинате, где прошел путь от заведующего складом до заместителя директора.

2003-2007 гг. — безработный.

В 2007-2010 гг. работал в ООО «Стиоми-Холдинг».

С ноября 2010 г. по февраль 2014 — Рудской сельский голова.

Женат. Вместе с женой Людмилой воспитали двух детей.

Гибель на Майдане 
Участвовал в контратаке Майдана утром 20 февраля. Погиб возле парапета в районе зелёного забора за Октябрьским дворцом, от пули снайпера в сердце.

После того как тело было перенесено к Октябрьскому дворцу, медик с его телефона позвонил его жене Людмиле, сообщил о смерти и о том, где находится тело. Через некоторое время к Октябрьскому дворцу прибыли ещё несколько друзей и тело на руках был доставлено к сцене Майдана, а оттуда автомобилем в помещение КГГА, где находилось в подвальном помещении до приезда жены, которая сразу же после подтверждения информации о гибели уехала в Киев.

Во время атаки Анатолий Корнеев находился в изумрудном мотоциклетном шлеме и при анализе видеозаписей боя на Институтской последний раз живым идентифицирован на мостике через Институтскую в момент штурма Октябрьского дворца.

Память 
27 марта 2014 Каменец-Подольская городская рада приняла решение о присвоении одной из улиц в восточном районе Смирнова имени Анатолия Корнеева.

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции достоинства
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015) (посмертно)

См. также 
 Список погибших участников Евромайдана

Примечания

Ссылки 
 ПОДВИГИ БЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ВОЕННЫЕ (21.01.2011)
 На Каменечине в последний путь проводили Анатолия Корнеева (ВИДЕО)
 О том как погиб Анатолий Корнеев (ВИДЕО)
 События в г. Киев на ул. Институтская 20 февраля 2014 года (ВИДЕО)
 Похороны Героя Небесной сотни Анатолия Корнеева (ВИДЕО)
 Прижизненный репортаж про Анатолия Корнеева как об аграрии-новаторе (ВИДЕО). 
 Supporting the Victims of Protests in Ukraine, Помощь семьям погибших на Майдане/Help to the families of the victims
 Смерти Майдана
 Наконец удалось разыскать Героя который вытаскивал тело Толика Корнеева с поля боя
 Документальный фильм-портрет Анатолий Корнеев «Воин Достоинства»
 Солдаты Революции Достоинства

Погибшие участники Евромайдана
Родившиеся в 1961 году
Родившиеся 23 января
Персоналии:Каменец-Подольский
Умершие в 2014 году
Умершие 20 февраля
Родившиеся в Каменец-Подольском районе
Похороненные в Каменец-Подольском районе